Merzen bezeichnet:
 Das Aussondern oder auch das Töten von Tieren, siehe Merzvieh

Merzen ist der Name folgender Orte:
 Merzen im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen
 Mertzen (deutsch: Merzen) im Elsass, Frankreich

Siehe auch:
 Märzen